Сунджон (1047—1083) — корейський правитель, дванадцятий володар Корьо (1083).
 Сунджон (1874—1926) — корейський правитель, другий і останній імператор Кореї.